Диодо́р ( — «дар Зевса») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Диодор (1923—2000) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский и всея Палестины.

 Диодор Крон (конец IV в. до н. э.) — античный философ.
 Диодор Сицилийский (около 90 — 30 г. до н. э.) — античный историк.
 Диодор Тарсийский (? — 390) — христианский богослов IV века.

 Диодор (Васильчук) (род. 1979) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Южненский.
 Диодор (Ильдомский) (ум. 1860) — иеромонах Русской православной церкви.
 Диодор (Исаев) (род. 1976) — епископ Мелекесский и Чердаклинский Русской православной церкви.

См. также

Примечания 

Имена греческого происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки